Ковачевци — топоним в Болгарии:
 Ковачевци — село:
 Ковачевци (Перникская область);
 Ковачевци (Софийская область);
 Ковачевци (община).